Deux navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Ceylon, d'après l'ancienne colonie britannique de Ceylan, aujourd'hui Sri Lanka :
le HMS Ceylon, un navire de cinquième rang de 38 canons lancé en 1793 sous le nom de HCS Bombay, racheté par la Royal Navy en 1805, rebaptisé HMS Ceylan en 1808, converti en navire de troupes en 1813 et vendu en 1857 ;
le HMS Ceylon, un croiseur léger lancé en 1942, vendu au Pérou en 1960 et rebaptisée Coronel Bolognesi jusqu'à sa démolition en 1985.

Ceylon